

Antiquité 
 Dans la mythologie, Automédon est le conducteur du char d'Achille lors de la guerre de Troie.
 Automédon de Cyzique, poète grec du début du Ier siècle av. J.-C. dont une dizaine de poèmes est conservée dans l’Anthologie grecque.

Autres 
 Automédon est un salon annuel consacré aux voitures et motos anciennes.